Дејтон може да се односи на:
 Дејтон (Ајдахо), град у САД у држави Ајдахо
 Дејтон (Ајова), град у САД у држави Ајова
 Дејтон (Алабама), град у САД у држави Алабама
 Дејтон (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
 Дејтон (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
 Дејтон (Индијана), град у САД у држави Индијана
 Дејтон (Кентаки), град у САД у држави Кентаки
 Дејтон (Охајо), град у САД у држави Охајо
 Дејтон (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Дејтонски мировни споразум